

События 
 Консулы Флавий Патриций и Флавий Ипатий.
 Основание монастыря авраамитов в Константинополе.
 Теодорих посетил Рим и праздновал там 30-летие своей власти.
 Около 500 — Умерла Святая Женевьева (около 422 — около 500), покровительница Парижа.
 Византийский император Анастасий Ромей дарует франкскому королю Хлодвигу титулы патрикия и проконсула.
 Гундобад отбил нападение франков. Убийство Гундобадом Годегизела. Гундобад становится единственным королём.
 Эфталиты захватывают Джамна-Гангскую долину, долину Инда, Раджастхан, Гуджарат, Катхиавар и часть Центральной Индии.
 Переворот в империи Ци. Осада дворца.
 Правитель северной окраины Ци передался империи Вэй.
 Торжество прокитайской партии в Гаочане и расторжение его союза с Жужанью.

Родились 
 Феодора, византийская императрица

Скончались 
 Эйнион ап Кунеда

Галерея

См. также